Saint Tite peut désigner :
 Tite (saint), apôtre du Christ ;
 Saint-Tite, ville du Québec située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Mékinac ;
 Saint-Tite-des-Caps, municipalité du Québec située dans la MRC de La Côte-de-Beaupré.

Voir aussi